Spartak Plewen steht für:

 FK Spartak Plewen, einen bulgarischen Fußballklub 
 BK Spartak Plewen, einen bulgarischen Basketballklub